Distinktion () steht für:
 Abgrenzung Angehöriger sozialer Gruppierungen; siehe Distinktion (Soziologie)
 Unterscheidung von Wesensmerkmalen bei der Begriffsbildung; siehe Distinktion (Logik)
 Rangabzeichen in Österreich

Distinction (englisch ‚Auszeichnung’) steht für:
 Die höchste Notenstufe für Master im britischen Universitätssystem, siehe Master #Noten 

Siehe auch:
 Distinktives Merkmal